В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 2021 года в Бразилии, который пройдёт в период с 13 июня по 10 июля. Десять национальных команд, участвующих в турнире должны были зарегистрировать команду из 28 игроков, трое из которых должны были быть вратарями. Только игроки из этих составов имеют право принимать участие в турнире.

22 марта 2021 года во время виртуального заседания своего Совета КОНМЕБОЛ подтвердил изменения в правилах турниров, некоторые из которых касались составов игроков, с учетом условий, наложенных пандемией COVID-19.

Первоначально десять национальных команд должны были зарегистрировать предварительный список до пятидесяти игроков, а затем окончательный список из 23 игроков. Однако 28 мая 2021 года КОНМЕБОЛ решил увеличить предварительный список до шестидесяти игроков и окончательный список до 28 игроков по запросу некоторых национальных ассоциаций. Каждая национальная команда должна была представить свой предварительный список до пятидесяти игроков в КОНМЕБОЛ к 27 апреля 2021 года, 18:00 (UTC−4:00), а также могла зарегистрировать до десяти дополнительных игроков до 1 июня. Учитывая, что 7-й и 8-й туры квалификационных матчей КОНМЕБОЛ на чемпионата мира 2022 были сыграны всего за несколько дней до начала турнира, окончательный список из 28 игроков от каждой национальной команды мог быть представлен в КОНМЕБОЛ до 10 июня 2021 года, 12:00 (UTC−4:00). Все 28 игроков в окончательном выборе не могут быть исключены из предварительного списка.

Несмотря на увеличение количества игроков в окончательных списках, команды по-прежнему могут внести не более 23 игроков в заявку на матчи турнира (из которых двенадцать являются запасными).

После регистрации окончательных списков командам разрешается производить замены только в случае серьезных травм не позднее, чем за 24 часа до их первого матча. Командам также будет разрешено заменить травмированного вратаря другим в любое время во время турнира. Кроме того, любой игрок с положительным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2 может быть заменен до и во время турнира. Все запасные должны получить одобрение Медицинской комиссии КОНМЕБОЛ, и заменяющие игроки не обязательно должны быть в предварительном списке.

Возраст каждого игрока указан по состоянию на 13 июня 2021 года (первый день турнира).

Группа A

Аргентина 
Дата подачи окончательной заявки 11 июня 2021 года. Предварительный список не разглашался.

Боливия 
Дата подачи окончательной заявки 10 июня 2021 года. Предварительный список не разглашался.

Уругвай 
Дата подачи окончательной заявки 10 июня 2021 года. Предварительный список не разглашался.

Чили 
Дата подачи окончательной заявки 10 июня 2021 года. 27 июня нападающий Диего Валенсия был вызван на замену защитнику Гильермо Марипану, который покинул команду из-за травмы после последнего матча группового этапа команды. Предварительный список не разглашался.

Парагвай 
Дата подачи окончательной заявки 10 июня 2021 года. Предварительный список не разглашался.

Группа B

Бразилия 
Дата подачи окончательной заявки 9 июня 2021 года. Предварительный список не разглашался. После второго матча группового этапа защитник Фелипе покинул команду из-за травмы, и 26 июня его заменил Лео Ортис.

Колумбия 
Дата подачи окончательной заявки 10 июня 2021 года. 11 июня форвард Хуан Отеро был исключен из состава после положительного результата на SARS-CoV-2, 15 июня его заменил в заявке Франк Фабра. После первого матча защитник Яйро Морено выбыл из заявки из-за травмы. Предварительный список не разглашался.

Венесуэла 
Предварительный список из 49 футболистов был объявлен 12 и 13 мая 2021 года. Окончательный состав из 28 игроков был объявлен 10 июня 2021 года. 12 июня 2021 года Футбольная федерация Венесуэлы сообщила, что одиннадцать членов её делегации, восемь из которых футболисты, дали положительный результат теста на SARS-CoV-2. Было дозаявлено пятнадцать дополнительных игроков в команду. 12 июня капитан Томас Ринкон и вратарь Рафаэль Ромо после положительных результатов тестов на SARS-CoV-2 были заменены на Франсиско Ла Мантию и Луиса Ромеро. 17 июня Ян Карлос Уртадо и Хосе Мануэль Веласкес заменили Джона Мурильо и Джона Чансельора после положительных результатов тестов.

Эквадор 
Дата подачи окончательной заявки 9 июня 2021 года. 29 июня Карлос Груэсо был вызван на замену полузащитнику Дамиану Диасу, у которого был положительный результат на SARS-CoV-2. Предварительный список не разглашался.

Перу 
27 апреля 2021 года был объявлен предварительный список из 50 футболистов и 1 июня был расширен до 60 игроков. Окончательный состав из 26 игроков был объявлен 10 июня 2021 года.

Примечания 

Составы
2021